«Провод под током» () — американский кинофильм 1992 года режиссёра Кристиана Дюгея.

Сюжет 
ФБР проводит расследование смерти сенатора при взрыве. Агент , ведущий дело, недавно расстался с женой и потому весьма рассеян. Расследование не может определить характер взрыва и даже то, что использовалось в качестве взрывателя. Наконец становится ясно, что террористы разработали некую «бесцветную» жидкость, взрывающуюся внутри человеческого тела…

В ролях 
 Пирс Броснан — Дэнни О’Нейлл
 Бен Кросс — Михаил Рашид
 Лиза Айлбахер — Терри О’Нейлл
 Рон Сильвер — Фрэнк Треверес
 Тони Плана — Эл-рэд
 Аль Ваксман — Джеймс Гарви
 Брент Дженнингс — Шейн Роджерс
 Филип Бейкер Холл — сенатор Тайм
 Майкл Сент-Джерард — Бен
 Клемент фон Франкенштейн — доктор Бернар

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 3 сентября 1992 года
  — 24 сентября 1992 года
  — 20 марта 1993 года
  — 23 февраля 1994 года
  — 15 июня 1995 года
  — 12 июля 1995 года

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид»

Фильмы-боевики США
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы на английском языке